Slovo parožnatka má více významů:

 parožnatky (Charophyta) – skupina rostlin řazených obvykle mezi zelené řasy
 Chara – známý rod parožnatek, označovaný běžně jako parožnatka
 Platycerium – rod osladičovitých kapradin česky označovaný parožnatka